Горси:

 Горси — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия. Относится к кантону Мон-Сен-Мартен.
 Горси, Лео (1917—1969) — американский актёр театра и кино.